Toponímia:
Montreal, ciutat del Quebec
 Montréal (Aude), municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló, al departament de l'Aude
 Montréal (Gers), municipi francès al departament del Gers, regió de Migdia-Pirineus
 Montreal (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin
 Cantó de Montrejau deu Gèrs, cantó del departament francès del Gers 
 Cantó de Montréal, cantó francès el departament de l'Aude, regió del Llenguadoc-Rosselló
 Illa de Montreal, illa a l'extrem sud-oest del Quebec
 Villeneuve-lès-Montréal, municipi de França de la regió del Llenguadoc-Rosselló, departament de l'Aude
 Esport:
Canadiens de Montreal , equip d'hoquei sobre gel quebequès
 Montreal Expos, club professional de beisbol quebequès, actualment anomenat Washington Nationals
 Montreal Machine, franquícia de futbol americà de Montreal que participà en la World League
 Esdeveniments: Protocol de Montreal, tractat internacional dissenyat per a protegir la capa d'ozó mitjançant la reducció de la producció i el consum de moltes substàncies que reaccionen amb l'ozó